Плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женщин 2008/2009 стартовал 22 марта 2009 года. Пары участников определились по итогам регулярного сезона 2008/2009.

1/4 финала

УГМК — Динамо-ГУВД — 2—0

Спартак (Вид) — Динамо (К) — 2—0

ЦСКА — Вологда-Чеваката — 2—0

Надежда — Динамо (М) — 1—2

Матчи за 5—8-е места

Вологда-Чеваката — Динамо (К) — 2—0

Надежда — Динамо-ГУВД — 2—0

Полуфинал

УГМК — Динамо (М) — 2—0

Спартак (Вид) — ЦСКА — 2—0

Матч за 7-е место

Динамо (К) — Динамо-ГУВД — 2—1

Матч за 5-е место

Надежда — Вологда-Чеваката — 2—0

Матч за 3-е место

ЦСКА — Динамо (М) — 2—0

Финал

УГМК — Спартак — 2—1

Итоговое положение 
 1.  УГМК
 2.  Спартак (Вид) 
 3.  ЦСКА 
 4. Динамо (М)
 5.  Надежда
 6. Вологда-Чеваката
 7. Динамо (К)
 8. Динамо-ГУВД

См. также 
 Система женских баскетбольных лиг России

Ссылки 
 2008/2009 ЖЕНЩИНЫ СУПЕРЛИГА А
 Женский баскетбол в России

2009 год в баскетболе